Келкозеро — пресноводное озеро на территории Куганаволокского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 7,2 км², площадь водосборного бассейна — 232 км². Располагается на высоте 140,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на пять километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает река Келка, в верхнем течении принимающая правый приток из Пильмасозера и впадающая в Водлозеро.

В северо-западную оконечность Келкозера впадает река Укша, несущая воды озёр Буче-Ланда, Укшозера и Немозера.

В озере расположено не менее четырёх островов различной площади. Три из них имет название: Кайгостров (самый крупный), Синицынский и Ямный.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100411102000019090.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Келки
Озёра Пудожского района